Teodoric III (rei dels francs) (654 – 91), rei de Nèustria i Borgonya (673 i 675 - 91), i d'Austràsia (679 - 91)
 Teodoric III d'Autun (? - ~826), comte d'Autun de la família dels Guillèmides
 Teodoric III de Frísia Occidental (~980 - Egmond, 1039), comte de Frísia Occidental (995 - 1039)